

Astronomia
Aeneas – cratere di Dione
1172 Äneas – asteroide troiano

Enti
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ente pubblico di ricerca italiano

Altro
Enea –  personaggio della mitologia greca
Enea – opera di Guido Guerrini
Enea – nome proprio di persona maschile
Enea – personaggio degli Atti degli Apostoli